USS Pennsylvania je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Pennsylvania (1837) 
 USS Pennsylvania (ACR-4) 
 USS Pennsylvania (BB-38) 
 USS Pennsylvania (SSBN-735)

Pennsylvania